La Coppa LEN 2005-2006 è stata la 14ª edizione del trofeo assegnato annualmente dalla LEN. Le gare si sono svolte complessivamente dal 28 settembre 2005 al 19 aprile 2006.

Hanno preso parte al torneo 44 società: alle 28 in campo dal primo turno se ne sono aggiunte 16 a partire dal secondo. In totale sono state rappresentate 15 nazioni.

Il trofeo è stato vinto per la terza volta dalla Leonessa Brescia, che ha superato in finale i russi del Sintez Kazan.

Primo turno

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale
Andata:

Ritorno:

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
Marco Gerini, Mirko Vičević, Antonio Vittorioso, Harry Van Der Meer, Massimo Castellani, Roberto Calcaterra, Giovanni Foresti, Leonardo Binchi, Samir Barač, Igor Hinić, Goran Fiorentini, Nikola Ribić.

Fonti
Risultati su Waterpoloweb.com

Sport acquatici nel 2005
Sport acquatici nel 2006
Edizioni del LEN Trophy maschile